Геган, також Хейган () — прізвище. Відомі носії:

 Джиммі Геган (1918—1998) — англійський футболіст, нападник.
 Кей Геган (; народ. 1953) — американський політик-демократ, сенатор від штату Північна Кароліна з 2009 по 2015 рік.
 Моллі Геган (; народ. 1961) — американська актриса.
 Меллорі Геган (; народ. 1988) — Міс Америка 2013 і Міс Нью-Йорк 2012.

 Кліфф Геган (нар. 1931) — американський професійний баскетболіст і тренер.

Див. також 
 Хеган, Геган — міський округ в провінції Хейлунцзян КНР.